Bazán oder Bazan ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bazan (* 1966), italienischer Maler
 Álvaro de Bazán (1526–1588), spanischer Marineoffizier
 Carolina Bazán (* 1980), chilenische Köchin
 Cesar Bazan (* 1974), mexikanischer Boxer
 Daniel Ruiz-Bazán (* 1951), spanischer Fußballspieler
 Emilia Pardo Bazán (1851–1921), spanische Schriftstellerin
 Ernesto Bazan (* 1959), italienischer Fotograf
 Ignacio de Arteaga y Bazán (1731–1783), spanischer Marineoffizier und Entdecker
 Javier Moreno Bazán (* 1984), spanischer Radrennfahrer
 Jordi Bazan (* 1971), andorranischer Fußballspieler
 Josep Bazán (* 1933), spanischer Wasserballspieler
 Mario Bazán (* 1987), peruanischer Hindernisläufer
 Nazareno Bazán (* 1999), argentinischer Fußballspieler
 Roger Zayas-Bazán, dominikanischer Sänger

Bazán steht für:
 Bazán, früherer Name von Navantia, spanisches Rüstungsunternehmen

Siehe auch:
 Banniza von Bazan
 Basan